Артемс (лат. Artjoms) — це латвійська версія загальноприйнятого східноєвропейського чоловічого імені Артем (    ) або Артем (      )

Ім'я Артемс стало популярним з 1985 року і надзвичайно популярним серед новонароджених хлопчиків з 2000 року в Ризі .

Люди 

 Артйомс Осіповс, латвійський футболіст, 1989 р.н
 Артемс Руднєвс, латвійський футболіст, 1988 року народження

Дивись також 

 Артем

Примітки